Green room - lo spazio di un teatro funge da sala d'attesa per gli artisti prima e dopo un'esibizione o un concerto
Green Room - una delle stanze della Casa Bianca
Green Room - un film cinematografico di Jeremy Saulnier del 2015